Екатерина Горбунова:
 Горбунова, Екатерина Николаевна (1908—2008) — советский литературовед.
 Ишова (Горбунова), Екатерина Юрьевна (род. 1989) — российская бегунья на средние дистанции.